Kebede ist der Familienname folgender Personen:

 Aberu Kebede (* 1989), äthiopische Langstreckenläuferin
 Alemayo Kebede (* 1987), eritreischer Fußballspieler
 Asrat Kebede (* 1987), äthiopische Marathonläuferin
 Gemechu Kebede (* 1973), äthiopischer Langstreckenläufer
 Getaneh Kebede (* 1992), äthiopischer Fußballspieler
 Liya Kebede (* 1978), äthiopisches Model
 Teferi Kebede (* 1986), äthiopischer Marathonläufer
 Tsegay Kebede (* 1987), äthiopischer Langstreckenläufer